Сафоновский историко-краеведческий музей — музей, расположенный в Сафоново Смоленской области.

Описание 
Первая экспозиция была открыта в 1984 году в здании Дворца культуры угольщиков и просуществовала один год. Музей был открыт 9 мая 1990 года.
В музее шесть экспозиционных залов: «Русский быт», «Великая Отечественная война», «Наши знаменитые земляки», «История города», «Наши знаменитые земляки», Выставочный.

Ссылки 
 Сафоновский историко-краеведческий музей. Музеи России
 Сафоновский историко-краеведческий музей

Историко-краеведческие музеи России
Музеи Смоленской области
Краеведческие музеи России
Сафоново (город)